Melodifestivalen 2014 — 54-й ежегодный шведский песенный конкурс, на котором Швеция выбрала своего представителя на Евровидение 2014 в Копенгагене. Победителем стала Санна Нильсен с песней «Undo», которая на 2 балла опередила Ace Wilder, занявшую второе место, группа Alcazar заняла 3-е место.

Формат

Шоу

Полуфиналы

1-й полуфинал

2-й полуфинал

3-й полуфинал

4-ый полуфинал

Второй шанс

Дуэли

Финал

Результаты

Рейтинги

Примечания